Aub steht für die folgenden geographischen Objekte

in Bayern:
 Aub, Stadt im Landkreis Würzburg
 Aub (Ansbach), Ortsteil von Ansbach
 Aub (Bad Königshofen im Grabfeld), Ortsteil von Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Aub (Bechhofen), Ortsteil von Bechhofen, Landkreis Ansbach
 Verwaltungsgemeinschaft Aub im Landkreis Würzburg

in Namibia:
 Groot Aub, Ansiedlung
 Klein Aub, Ansiedlung

Aub ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Aub (* 1989), mexikanische Schauspielerin 
 Ernst Aub (1837–1900), deutscher Mediziner und Politiker
 Hans Aub (1903–1983), deutscher Jurist
 Hirsch Aub (1796–1875), deutscher Rabbiner
 Joseph Aub (1804–1880), deutscher Rabbiner 
 Joseph C. Aub (1890–1973), US-amerikanischer Mediziner
 Ludwig Aub (1862–1926), deutscher Buchhändler und Schriftsteller
 Max Aub (1903–1972), spanischer Schriftsteller
 Richard Aub (1901–1989), deutscher Mediziner

AUB steht für:
 African Union of Broadcasting  
 Amerikanische Universität Beirut
 Andrássy Universität, Budapest
 Apostolic United Brethren, mormonische Konfession
 Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Betriebsangehöriger
 Association of Ukrainian Banks
 Augsburg Airways (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft

aub steht für: 
 Phupha (ISO-639-3-Code), Dialektkontinuum von Lolo-Sprachen, gesprochen von den Phù Lá in China

Siehe auch:
 Auob, Trockenfluss in Namibia

Abkürzung